Hildenbrandt ist der Name von:
 Fred Hildenbrandt (1892–1963), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Vera Hildenbrandt (* 1971), deutsche Literaturwissenschaftlerin
Siehe auch:
 Hildebrandt